Лио может означать:красота

Фамилия 
 Лио (род. 1962) — бельгийская певица и актриса.
 Лио, Бернар (1897—1952) — французский астроном.

Другие значения 
 Лио — автохтонный народ Индонезии.
 Лио — малайско-полинезийский диалектный континуум.
 Лио — большой древний ударный кратер в юго-восточной материковой области видимой стороны Луны.